Гаплогруппа Z1a1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 Z1a1a
 Z1a1a1
 Z1a1a2
 Z1a1a3
 Z1a1a4
 Z1a1b

Палеогенетика

Неолит  

Серовская культура
 I0998 — Хужир-2, могила 2 — Ольхонский район, Иркутская область — Россия — 2835-2472 calBCE (4040±35 BP, Poz-83426) — Z1a1.

Средние века 
Аварский каганат
 AV19 | AC19 ―  — Кишкунфеледьхазаский яраш, Бач-Кишкун, Южный Альфёльд — Венгрия — VII в. — М — N1a1a1a1a3a (N-F4205) # Z1a1.

Номады
 DA94 | Pav 26 — Спартак (курган 1, п. 5) — Актогайский район (Павлодарская область) — Казахстан — VIII–IX вв. (1129 BP) — М — R-M198 # Z1a1.

Примечания

Публикации 
2018
 
2020
 
2021

Ссылки 
 
 Z1a1 – Haplogroup

См. также 

Гаплогруппа Z1 (мтДНК)